Комнин Дука () е клон на династията Ангели.

В годините след установяването на Латинската империя в Константинопол представители на династията управляват в самостоятелни апанажи – Епирско деспотство, Тесалия и Солун – в периода между 1205 и 1318 година.

В църквата „Панагия Влахерна“ се пазят мощите на членовете на династията.

Представители

Литература 
 The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, 1991.
 John V.A. Fine Jr., The Late Medieval Balkans, Ann Arbor, 1987.
 Nicholas Cheetham, Mediaeval Greece, Yale University Press, 1981.
 D.I. Polemis, The Doukai, London, 1968.

 

Тесалия
Средновековен Епир